Henkel es un apellido. Entre las personas notables con el apellido se incluyen:

Personalidades
Andrea Henkel, atleta de biatlón alemana.
Heike Henkel, atleta alemana de pista y campo.
Henner Henkel, tenista alemán.

Autores de nombres científicos
 A.Henkel - A.von Henkel fl. 1923
 F.Henkel - Friedrich Henkel fl. 1907-1910
 H.Henkel - Heinrich Henkel fl. 1897-1914
 Henkel - Johann Baptist Henkel 1815-1871
 M.Henkel - Manfred Henkel fl. 2000
 T.W.Henkel - Terry W. Henkel fl. 1999